Села:
 Шлях Ілліча — колишня назва села Шляхове (Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район)
 Шлях Ілліча — колишня назва села Яблунівка (Чернігівська область, Носівський район)

Див. також 
 Шлях
 Путь Ілліча